Zkratka (značka) MTS může znamenat:

 Mezinárodní trestní soud
 Mobile Telephone Service
 MTS sound system
 systém jednotek metr-tuna-sekunda
 Metrostav, zkratka názvu společnosti
  – Strojní a traktorová stanice v SSSR
 přípona formátu .mts či .m2ts (BDAV MPEG-2 Transport Stream)
 kód IATA letiště Matsapha ve Svazijsku
 MTS (telefonní operátor) – telefonní operátor v Rusku
 MPEG transport stream

Externí odkazy